Дворац Елц у Вуковару, у Хрватској
 Дворац Елц у Виршему, у Њемачкој